Neumann-palota (Arad)
Neumann-palota (Miskolc)